Fondale –  tela che fa da sfondo ad una scena in un teatro o un teatro di posa
Fondale –  tela che fa da sfondo ad una fotografia in studio
 Fondale – ambiente del fondo del mare